Hevesy bezeichnet:

 George de Hevesy (1885–1966), ungarischer Chemiker
 Hevesy (Mondkrater), nach George de Hevesy benannt

Siehe auch:
 Hevesi